|-
|colspan="2" style="white-space:normal; width:200px;" |Gezeigt werden ausschließlich Knotenpunkte und Endpunkte. Fett geschriebene Stationen werden zu allen Tageszeiten bedient.
|-
|}

Die Linie D ist eine Linie der New York City Subway und fährt von Norwood–205th Street in der Bronx über die IND Concourse Line, IND Eighth Avenue Line, IND Sixth Avenue Line, Chrystie Street Connection, BMT Fourth Avenue Line und BMT West End Line nach Coney Island - Stillwell Avenue. Da sie auf der Stammstrecke unter der Avenue of the Americas („6th Av.“) verkehrt, trägt sie die Linienfarbe Orange und wird auch als 6 Avenue Express bezeichnet.

Die Linie D verkehrt von Harlem bis Sunset Park als Expresszug, der nur an ausgewählten Stationen hält. In der Bronx davon hält sie zu normalen Zeiten an allen Station der Strecke, zur Hauptverkehrszeit verkehrt sie dort jedoch ebenfalls als Express. Auf der BMT West End Line verkehrt sie hingegen immer als „Local“ und bedient alle Halte der Strecke. Sie teilt den Großteil ihrer Strecke mit der Linie B, die nördlich von Midtown Manhattan als „Local“ verkehrt (zur Hauptverkehrszeit auch in der Bronx).

Züge der Linie D verkehren rund um die Uhr. Nachts werden in Brooklyn alle Stationen bedient. 

Als schnellste Verbindung von Manhattan nach Coney Island wird die Linie D häufig in der Popkultur erwähnt, so z. B. durch Bob Dylan, Jerry Seinfeld, die Beastie Boys oder Type O Negative.

Weblinks 
 Internetseite der MTA

Einzelnachweise 

D